Pellerine (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Pellerine (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary